Bénichou est un patronyme juif ou berbère d'Afrique du Nord.

Étymologie 
Nom constitué de Ben (= fils ) suivi de Ichou, qui peut correspondre soit à Youssef (= Joseph), soit à Yeshoua (= Josué, Jésus).

Patronymes 
 Alain Bénichou (1959-), président d'IBM France ;
 Charles Bénichou (?-), acteur et chanteur français ;
 Fabrice Bénichou (1965-), boxeur français ;
 Gabriel Bénichou (1926-), français déporté à Auschwitz ;
 Jean-Claude Bénichou (1950-), champion français de bowling ;
 Maurice Bénichou (1943-2019), acteur français ;
 Paul Bénichou (1908-2001), spécialiste français d'histoire littéraire, oncle de Pierre Bénichou ;
 Pierre Bénichou (1938-2020), journaliste français.

Autres 
 Berthe Bénichou-Aboulker (1886-1942), écrivaine française, première femme de lettres à être éditée en Algérie ;
 Hélène Bénichou-Safar (?-), historienne, archéologue, épigraphiste et sémitisante française.

Patronyme séfarade